Митрополи́т Анто́ний ( в миру Леони́д Плэмэдя́лэ, , 17 ноября 1926, село Столничены, Бессарабия (ныне Хынчештский район, Молдавия) — 29 августа 2005, Сибиу, Румыния) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Сибиуский, митрополит Трансильванский.

Румынский богослов, философ культуры, историк, писатель и эссеист, один из крупнейших румынских религиозных писателей XX века. Автор нескольких десятков монографий, посвященных богословским и церковно-историческим проблемам. Он также издал ряд ценных документов по новейшей истории Румынской Православной Церкви. Автор многочисленных статей в румынской и зарубежной периодической печати.

Биография 
Родился в многодетной семье Василия и Елизаветы Плэмэдялэ. В родном селе окончил начальную школу.

В 1937 году, как вспоминал будущий владыка, «повинуясь внутреннему побуждению и последовав советам родителей», поступил в Духовную семинарию «Гавриил Бэнулеску-Бодони» в Кишинёве.

В 1940 году, с установлением советской власти в Бессарабии, занятия в семинарии были прекращены. Молодой семинарист, учившийся на 3-ем курсе, был вынужден перейти в кишинёвское Педагогическое училище. Спустя год началась война, в город вошли части румынской армии, и он получил возможность продолжить обучение во вновь открывшейся семинарии.

В 1944 году линия фронта приблизилась к Кишинёву, и вся семья Плэмэдялэ эвакуировалась в Румынию в Ишалницу, близ Крайовы. Осенью этого же года юноша поступает в духовную семинарию «Митрополит Нифонт» в Бухаресте, оканчивает её в числе первых учеников в 1945 году и осенью приступает к учебе на Богословском факультете Бухарестского университета, одновременно слушая курс лекций на филологическо-философском факультете.

В 1948 году из-за участия в студенческой антикоммунистической организации под угрозой преследования со стороны властей ему пришлось оставить университет и перебраться в Бая-Маре. В конце учебного 1948—1949 года в Богословском институте Клужа он защищает дипломную работу и закачивает высшее богословское образование.

На решение будущего владыки стать иноком решающее влияние оказали поэт и монах Санду Тудор из монастыря Антим в Бухаресте и иеромонах и духовник Арсений (Бока) из Монастыря Брынковяну в Сымбатэ-де-Сус.

6 августа 1949 года епископ Арадский Андрей (Маджеру) рукополагает его во диакона.

14 сентября (праздник Воздвижения по новому стилю) в Монастыре Прислоп (Арадская епархия) пострижен в монашество с наречением именем Антоний.

В это время новопостриженный иеродиакон был заочно осужден военным трибуналом в Бухаресте и приговорен к семи годам тюремного заключения и лишению гражданских прав на пять лет по обвинению в подрыве безопасности государства. Дальнейшее пребывание в монастыре стало невозможным, Антонию пришлось сначала скрываться в Бухаресте, затем в различных монастырях. В Драгомирне он исполнял послушание в монастырском архиве. Приводя в порядок архив, обнаружил там ценные документы эпохи Стефана Великого и бумаги, принадлежавшие ктитору монастыря Анастасию Кримке.

В августе 1953 года Антоний был рукоположён во иеромонаха.

В августе 1954 года в Яссах был арестован и, пройдя через ясскую и бухарестскую тюрьмы, отправлен в Жилаву, где провёл в заключении год и восемь месяцев. В 1956 году получил помилование. Время, проведенное в застенках, нашло отражение в автобиографическом романе владыки «Три часа в аду», опубликованном в 1970 году.

В 1956 году поступил на магистерские курсы в Богословском институте в Бухаресте, но в 1959 году под давлением властей отчислен с курсов и лишён монашеского и священнического сана.

Некоторое время был безработным, перебиваясь случайными заработками, пока в 1961 году не устроился с большим трудом на завод пластмасс в Бухаресте, на котором трудился в течение нескольких лет, пройдя путь от простого рабочего до оператора производства.

События «Пражской весны» 1968 года повлияли на политическую обстановку в Румынии. Иеромонах Антоний был восстановлен в клире Румынской православной церкви. Патриарху Юстиниану (Марине) удалось направить его на учебу в Англию в Хейтроп-колледж. Здесь в 1970 году он защитил докторскую диссертацию, посвящённую православному учению о «Церкви служащей». Во время пребывания заграницей принимал участие во многих экуменических встречах, симпозиумах и конференциях в Испании, Бельгии, Франции.

По возвращении в Румынию Священный Синод выбрал его 15 декабря 1970 года викарием Патриарха Румынского, и 27 декабря он был хиротонисан во епископа с титулом «Плоештский», несмотря на то, что со стороны властей чинились всяческие препятствия. Возглавил Отдел внешних церковных связей и Комиссию по церковному искусству.

В сентябре 1971 года назначен ректором Богословского Института бухарестского Университета, исполнял свои обязанности в течение двух лет. Был также секретарём Священного Синода.

В 1972 году защитил в Богословском институте докторскую диссертацию «„Церковь служащая“ в Священном Писании, Священном Предании и современном богословии». Его научным руководителем был отец Димитрий Стэнилоаэ. В качестве председателя Отдела внешних церковных связей участвовал в V, VI и VII ассамблеях Конференции европейских церквей.

С 1971 года состоял членом Межправославной комиссии по подготовке Всеправославного Собора. В 1972 году возглавил делегацию Румынской Православной Церкви в Рим для встречи с Папой Павлом VI. С 1975 года принимал участие в работе Всемирного Совета Церквей, будучи избран в центральный комитет этой организации.

9 декабря 1979 года выбран епископом Бузэуским, 13 января 1980 года состоялась его интронизация.

10 января 1982 года решением Церковной избирательной коллегии избран архиепископом Сибиуским и митрополитом Трансильванским. 7 февраля того же года состоялась торжественная интронизация.

Удостоен звания почетного члена Академии наук Румынии (1992) и Академии наук Республики Молдова (1992). Звание Doctor Honoris Causa было ему присвоено Теологическим факультетом Прешова (Словакия) и Университетом «Лукиан Блага» в Сибиу.

В 2000 года стал почётным гражданином города Сибиу.

Румынская Ассоциация материального, культурного и исторического наследия в марте 2005 года присудила ему «Большую премию».

Библиография работ автора 
 Книги
 Trei ceasuri în iad, roman, ed. Eminescu, Bucureşti, 1970 (ed. a II-a, 1993, 303 p. şi ed. a III-a, 1995, 303p.).
 Tri ceasa v ada, traducerea romanului Trei ceasuri în iad în limba bulgară, ed. Narodnaia Cultura, Sofia, 1972.
 Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi în teologia contemporană. Bucureşti, 1972, 344 p. (şi în ST, an. XXIV, 1972, nr. 5-8, 325—625).
 Hans Küng si declaraţia «Mysterium Ecclesiae», Bucureşti, 1974, 67 p. (şi în Ortodoxia, an XXVI, 1974, nr. 1, p. 5-69).
 Clerici ortodocşi, ctitori de limbă şi cultură românească, Bucureşti, 1977, 69 p.
 Biblia de la Bucureşti. Cine a făcut traducerea, Bucureşti, 1978 (şi în BOR, an XCVI, 1978, nr. 9-10, p. 1004—1018).
 Un episod important din lupta pentru limba română, Bucureşti, 1978, 50 p. (şi în Ortodoxia, an XXX, 1978, nr. 3, p. 417—464).
 Ca toţi să fie una, Bucureşti, 1979, 596 p.
 Biserica Ortodoxă Română, în trecut şi astăzi, Bucureşti, 1979 (în limba română, engleză şi franceză).
 Dascăli de cuget şi simţire românească, Bucureşti, 1981, 547 p.
 Nume şi fapte în istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1983, 120 p.
 Spiritualitate şi istorie la întorsura Carpaţilor — sub îndrumarea…, Buzău, 1983, vol. I 420 p.; vol. II, 412 p.
 Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Sibiu, 1983, 410 p.
 Vocaţie şi misiune creştină în vremea noastră, Sibiu, 1984, 462 p.
 Pagini dintr-o arhivă inedită. Documente literare. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de…, ed. Minerva, Bucureşti, 1984, XLVII + 435p.
 Prima traducere a manualului lui Epictet în româneşte, Sibiu, 1984 (şi în MA, an XXIX 1984, nr. 9-10, p. 595—662).
 Lazăr Leon Asachi în cultura românească, Sibiu, 1985, 524 p.
 Biserica slujitoare, Sibiu, 1986, 325 p. (ediţie prescurtată).
 Lupta împotriva deznaţionalizării românilor din Transilvania în timpul dualismului austro-ungar, în vremea lui Miron Romanul (1874—1889), după acte, documente şi corespondenţe inedite, Sibiu, 1986, 358 p.
 Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar (1867—1918), după documente, acte şi corespondenţe rămase de la Elie *Miron Cristea, Sibiu, 1986, 546 p.
 Biserica Ortodoxă Română. Monografie album, coordonată de…, Bucureşti, 1987
 Contribuţii istorice privind perioada 1918—1939. Elie Miron Cristea. Documente corespondenţă, Sibiu, 1987, 484 p.
 Unitate, romanitate, continuitate, (pornind de la un izvor narativ din 1666), Sibiu, 1988, 303 p. + ilustraţii şi hărţi.
 Calendar de inimă românească, Sibiu, 1988.
 Alte file de calendar de inimă românească, Sibiu, 1988.
 Tâlcuri noi la texte vechi. Predici, Sibiu, 1989, 479p.
 Cuvinte la zile mari, Sibiu, 1989, 365 p.
 Preotul in Biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1994.
 Gânduri la frumuseţi albe, 5 volume, Sibiu, 2004.
 Elie Miron Cristea — Corespondenţă, Sibiu, 2005.
 Visarion Puiu — Corespondenţă, Sibiu, 2005.
 Visarion Puiu — Documente, Sibiu, 2005.

 Статьи
 Preocupări dogmatice Simbolice on literatura teologică contemporană // Ortodoxia, an. IX, 1957. — nr. 2. — p. 296—317; nr. 3. — p. 460—475;
 Câteva aspecte ale trăirii Sfânta Scriptură // Glasul Bisericii, an. XVII, 1958. — nr. 3. — p. 236—244;
 Rugăciune şi cunoaştere on onvăţătura ortodoxă // Studii Teologice, an. X, 1958. — nr. 3-4. — p. 216—224;
 Ideea de sacru la Rudolf Otto din punct de vedere catolic şi ortodox // Ortodoxia, an. X, 1958. — nr. 3. — p. 430—440;
 Invăţătura ortodoxă despre rai şi iad // Studii Teologice, an. XX, 1968. — nr. 7-8. — p. 558—575;
 Monahul Sofronie Vârnav. Cu prilejul оmplinirii a unui veac de la moarte (1813—1868) // Mitropolia Moldovei și Sucevei, an. XLIV, 1968. — nr. 7-8. — p. 409—421;
 Cuprinsul teologic al «onvăţăturilor lui Neagoe Basarab» // Studii Teologice, an. XIX, 1969. — nr. 3-4. — p. 245—262;
 «Chiese aggiornate» // Biserica Ortodoxă Română, an. LXXXVII, 1969. — nr. 11-12. — p. 1236—1247;
 Monastic Spirituality in Romania today // Eastern Churches Review. — nr. 2 (4), 1969. — p. 376—385;
 Câteva probleme în legătură cu Ebed-Iahve în Deutero-Isaia. Preliminarii la o teologie a slujirii // Mitropolia Banatului, an. XX, 1970. — nr. 1-3. — p. 7-97,
 Ebed-Yahve în lumina Noului Testament // Mitropolia Banatului, an. XX, 1970. — nr. 4—6. — p. 284—304;
 Piere et action dans l’optique de la tradition orthodoxe // Recherche œcuménique, prere et action, Tournai, 1970. — p. 119−140;
 Contribution monastique an rapprochement oecumenique // Collectanea Cisterciensia (Belgia), t. XXXII, 1970. — p. 12−45;
 Monni Kendon in Roemenie // Monastic Informatic (Olanda), no. 21, 1971. — p. 222—235;
 Liberty und Tradition in Orthodox Monasticism // The Tradition of Life «Romanian in Essays in Spirituality and Theology» (ed. by M. Allfchin), London, 1971. — p. 33-48;
 Le monachisme dans la societe moderne a partir de l’experience orthodoxe (Conference) // Collectanea Cisterciensia (Belgia), XXXIII, 1971. — p. 20—37;
 I. monastiki ananeosis eis tin Roumanian // Ekklisia (Atena), 1973. — p. 1-30;
 La obediencia en la tradicion ortodoxa ayer y hoy // Cuadernos Monasticos, Buenos Aires. — nr. 25, 1973. — p. 287—295,
 La pauvrete. Experience orthodoxe // Vie consacree. — nr. 2, 1974. — p. 78-89;
 Bizanţ — Constantinopol — Istanbul on istorie şi astăzi // Biserica Ortodoxă Română, an. XCII, 1974. — nr. 9-10. — p. 1087—1164; (şi în «Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena», 1975. — p. 35);
 Opinii asupra pregătirii «Sfântului şi Marelui Sinod» al Bisericii Ortodoxe // Ortodoxia, an. XXIX, 1977. — nr. 2. — p. 232−257;
 Biserica Ortodoxă Română şi Războiul de Independenţă // Biserica Ortodoxă Română, an. XCV, 1977. — nr. 5-6. — p. 535—550;
 Stimmen zur Vorbereitung der Heilgen und Grossen Synode der Orthodoxen Kirche // Ostkirchliche Studien, Wurzburg, 4, 1977. — p. 281—304;
 Church and State on România // Church and State Opening, a New Ecumenical Dimension. Faith and Order Pape. — nr. 85, W.C.C., Geneve, 1978. — p. 90-106;
 Maica Domnului on teologia, şi viaţa ortodoxă // Biserica Ortodoxă Română, an. XCVI, 1978. — nr. 9—10. — p. 1113—1123;
 Biblia de la Bucureşti (1688). Cine a făcut traducerea? // Biserica Ortodoxă Română, an. XCVI, 1978. — nr. 9—10. — p. 1004—1018;
 Marina Hociotă Maica Mina de la Săliştea Sibiului — o nouă «Ecaterina Teodoroiu» on războiul din 1916—1918. // Biserica Ortodoxă Română, an. XCVI, 1978. — nr. 11—12. — p. 1274−1283;
 Coordonate pentru o teologie a slujirii // Ortodoxia, an. XXXI, 1979. — nr. 1. — p. 168—181;
 Zece teze despre catolicitate şi etnicitate // Studii Teologice, an. XXXI, 1979. — nr. 1-4. — p. 301—315;
 Biblia de la 1936 // Biserica Ortodoxă Română, an. XCVII, 1979. — nr. 3−4. — p. 414—450;
 Scopul vieţii după Catehismele ortodoxe româeşti // Ortodoxia, an. XXXI, 1979, air. 2. — p. 377−390.
 «Fericitul arhidiacon şi doctorul de teologie şi legi Gheorghe Lazăr» // Biserica Ortodoxă Română, an. XCVIII, 1980. — nr. 1-2. — p. 145—166;
 Stolnicul Constantin Cantacuzino on istoria şi cultura Românească // Biserica Ortodoxă Română, an. XCVIII, 1980. — nr. 5-6. — p. 636—655;
 Telegraful Român în conștiința Transilvaniei — România în conștiința Telegrafului Român // Mitropolia Ardealului, an. XXVIII, 1983. — p. 11−27;
 Episcopi ai Buzăului on cultura româmă // Spiritualitate şi istorie la ontoarcerea Carpaţilor, 2, Buzău, 1983. — p. 54-128 (şi extras);
 MomentuI Andrei Şaguna on istoria şi on cultura Transilvaniei // Mitropolia Ardealului, an XXIX, 1984. — nr. 1-2. — p. 7-18;
 Prima traducere a manualului lui Epictet on Româneşte // Mitropolia Ardealului, an. XXIX, 1984. — nr. 9-10. — p. 595—662;
 Biserica Ortodoxă Română şi legăturile ei cu Bisericile din Balcani şi Orientul creştin din secolul al XIV-Iea până on prima parte a secolului al XVIII-lea, aspecte socio-culturale // Mitropolia Ardealului, an. XXXIV, 1989. — nr. 4. — p. 30-46;
 Sfântul Gherman din Dacia Pontică, un stră Român ignorat // Mitropolia Ardealului, an. XXXIV, 1989. — nr. 5. — p. 3−19.

Примечания

Литература 
 П. У. Епископ Антоний Плэмэдялэ: «Церковь служащая» в Священном Писании, Священном Предании и современном богословии. Бухарест, 1972, 344 с. (рум. яз.) // Журнал Московской Патриархии. — 1973. — № 7. — С. 79—80.
 
 Artur Silvestri. Modelul şi memoria : Mitropolitul Antonie Plămădeală în efigie. — Bucureşti : Intermundus, 2005. — 16 p. — ISBN 973-87432-8-1

Ссылки 
 Антоний (Плэмэдялэ), митрополит на научно-богословском портале Богослов.ru.

Религиозные деятели Румынии
Православные богословы
Родившиеся в Хынчештском районе
Епископы Бузэуские и Вранчские
Митрополиты Трансильванские
Почётные члены Академии наук Молдавии
Почётные граждане Сибиу
Исследователи истории Румынской православной церкви